Quintero steht für:
 Quintero (Chile), Stadt in der Provinz Valparaiso
 Quintero (Zigarre), kubanische Zigarrenmarke

Quintero ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Quintero (* 1987), peruanischer Fußballspieler
 Antonio Quintero (* 1962), kubanischer Radrennfahrer
 Augustin Quintero, kubanischer Tabakunternehmer

 Christian Carolina Jaramillo Quintero (* 1994), mexikanische Fußballspielerin
 Damián Quintero (* 1984), spanischer Karateka
 Daniel Quintero (* 1949), spanischer Maler
 Dany Quintero (* 1984), kubanischer Fußballtorhüter
 Diego Fernando Salazar Quintero (* 1980), kolumbianischer Gewichtheber
 Edgar Aristizábal Quintero (* 1965), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Yopal
 Ginger Quintero (* 1997), ecuadorianische Kugelstoßerin
 Héctor Epalza Quintero (1940–2021), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Buenaventura
 Ioamnet Quintero (* 1972), kubanische Hochspringerin
 Joaquín Álvarez Quintero (1873–1944), spanischer Dichter
 Johanny Quintero (* 1992), venezolanische Badmintonspielerin
 Jorge Anibal Quintero Chacón (* 1956), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Margarita

 Juan Quintero (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Kevin Quintero (* 1998), kolumbianischer Radsportler 
 Lisban Quintero (* 1982), kolumbianischer Radrennfahrer
 Luisito Quintero (* 1967), venezolanischer Perkussionist
 Marcos Quintero (* 1973), mexikanischer Fußballschiedsrichterassistent
 María Evangelista Quintero Malfaz (1591–1648), spanische Zisterzienserin, Mystikerin und Stigmatisierte
 Michael Quintero (* 1980), kolumbianischer Tennisspieler

 Serafín Álvarez Quintero (1871–1938), spanischer Dichter